Het ATP-toernooi van Rosmalen 1994 (met de officiële naam Continental Grass Court Championships 1994) werd van 6 tot en met 12 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in het Nederlandse dorp Rosmalen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Richard Krajicek
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Karsten Braasch
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=
}}

Bovenste helft

| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= S Schalken
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= J Stark
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=610
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= S Youl
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= D Nargiso
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=6/WC
| RD2-team08= H Leconte
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Krajicek
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=  S Youl
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=66
| RD3-seed04=6/WC
| RD3-team04= H Leconte
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''7
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen